Vágó Pál  (1853–1928) festő
Vágó Pál  (1894–1969) építész
Vágó Pál (1889–1982) mérnök, politikus

Jegyzetek